Névtelen-nyelő néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Névtelen-nyelő, égerszögi barlang.
 Névtelen-nyelő, vértesszőlősi barlang.